Ridolini macchinista (Between the Acts) – film del 1919 diretto da Larry Semon
 Tra un atto e l'altro (Between the Acts) – romanzo di Virginia Woolf del 1941